Андре́й Миха́йлович Красно́в — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в сентябре 1906 года в деревне Верхние Ачаки. Член ВКП(б).

С 1920 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1920—1942 годах — в хозяйстве отца, член и секретарь Хочашевского волостного комитета комсомола, председатель Верхнеачакского исполкома сельского совета, помощник заведующего производством, техник-нормировщик Ядринского спиртового завода, председатель Шуматовского сельского совета, председатель Верхнеачакского колхоза «Крестьянская газета», заместитель председателя ЦИК, Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, председатель Красноармейского райисполкома.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Умер в 1942 году в селе Красноармейское.

Ссылки 
  // Чувашский государственный институт гуманитарных наук.

Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)